УБП — аббревиатура.
 Универсальный блок питания — преобразователь для получения постоянного или переменного напряжения заданной амплитуды и силы тока через нагрузку.
 Усилитель биопотенциалов — измерительный усилитель для регистрации биопотенциалов.
 Учебно-боевой пуск — в ракетной технике.